Dieser Artikel bietet eine Übersicht der teilnehmenden Mannschaften der Fußball-Asienmeisterschaft 2011. Die Mannschaften sind nach den Vorrundengruppen geordnet und innerhalb der Gruppen alphabetisch sortiert.

Gruppe A

China

Katar

Kuwait

Usbekistan

Gruppe B

Japan

Jordanien

Saudi-Arabien

Syrien

Gruppe C

Australien

Bahrain

Indien

Südkorea

Gruppe D

Irak

Iran

Nordkorea

Vereinigte Arabische Emirate

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste